Espécies de abelhas
Melipona interrupta ou Jandaíra 
Melipona subnitida ou Jandaíra do Nordeste — Melipona subnitida, espécie de abelhas
Trigona amalthea ou Jandaíra-preta, (Trigona amalthea), espécie de abelhas

Municípios do Brasil
Jandaíra (Bahia) —  município do estado da Bahia
Jandaíra (Rio Grande do Norte) —  município do estado do Rio Grande do Norte 
Algodão de Jandaíra —  município do estado da Paraíba

Desambiguações de topônimos